Hockeyallsvenskan 2021/2022 var den 23:e säsongen av Hockeyallsvenskan som Sveriges näst högsta serie i ishockey. Serien spelades i 52 omgångar där alla lagen mötte varandra fyra gånger. Lagen som placerade sig på plats 1–6 gick direkt till slutspelets kvartsfinal, medan lag 7–10 först spelade åttondelsfinal. De två sist placerade lagen spelade Play-out om vem som flyttas ner till Hockeyettan. Inför säsongen tippades HV71 som vinnare av en stor del av expertisen. Meningarna var mer delade kring vilket lag som kommer flyttas ner men de flesta tippade Troja-Ljungby och några Kristianstad.

Deltagande lag

Grundserie

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel 
Slutspelet spelades som en utslagsturnering där alla matcher hade en vinnare. Vid oavgjort förlängs matchen tills ett lag gör första målet (sudden death). Lagen placerade på plats 7 till 10 i grundserien mötte varandra i play-in som spelades i bäst av tre matcher. Det högst rankade laget spelade första matchen i matchserien på hemmaplan, andra matchen borta samt en eventuell tredje match hemma (h-b-h). Segrarna i play-in gick vidare till kvartsfinal där de mötte lag 1–6. De högst rankade kvartsfinallagen valde motståndare bland fyra lägst rankade lagen. Kvartsfinalerna avgjordes i bäst av sju matcher där de två första matcherna spelas på det högst rankade lagets hemmaplan, de två följande matcherna spelades hos det lägre rankade laget. En sjunde avgörande match spelades hos det högre rankade laget (h-h-b-b-h-b-h). Beslutet att öka antalet matcher från fem till sju kom så sent som i januari. 

Vinnarna i kvartsfinalerna gick vidare till semifinal där proceduren upprepade sig. Högst rankade lag valde motståndare först, matcherna spelades i bäst av sju i ordningen h-h-b-b-h-b-h. Segrarna i semifinalen möttes slutligen i en final där att avgöra vilket lag som får en plats i Svenska Hockeyligan till nästa säsong.

Slutspelsträd

Play out
De två sämst placerade lagen från grundserien spelade en matchserie i bäst om sju matcher för att avgöra vilket lag som skulle flyttas ner till Hockeyettan nästa säsong.

Södertälje försvarade sin plats i Hockeyallsvenskan medan Troja flyttas ner till Hockeyettan nästa säsong.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Ishockeysäsongen 2021/2022
2021/2022